Harlé ist der Familienname folgender Personen:

 Jules-Louis-Paul Harlé (1916–1999), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Arras
 Laurence Harlé (1949–2005), französische Comicautorin